Хаук () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хаук, Минни (1851—1929) — американская оперная певица.
 Хаук, Франц (род. 1955) — немецкий органист и хоровой дирижёр.
 Хаук, Фредерик (род. 1941) — американский астронавт.

См. также 
 Гаук